Cabel peut se référer à :

Patronyme 
 Marie Cabel (1827-1885), soprano d'opéra belge ;
  (1832-1888), ténor d'opéra français et frère de Marie ;
  (1959-), homme politique israélien et député à la Knesset ;
 Stéphane Cabel, scénariste français

Autres 
 Cabel, surnom de Arent Arentsz, peintre néerlandais.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme